Динко Динев може да се отнася за:
 Динко Динев (1924 – 2004) – български киноактьор
 Динко Динев (р. 1950) – български учен (ветеринар, професор)
 Динко Динев – почетен консул на Грузия (в Бургас)
 Динко Динев – футболист от Стара Загора